Drono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Drono, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Drono, Temanggung, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar